"Bom Bom" pode ser:
 Bom Bom, grupo musical
 Inter Bom-Bom, clube de São Tomé e Príncipe
 Bidi Bidi Bom Bom, canção

Ver também
 Bombon (desambiguação)
 Bombom (desambiguação)